Прикордонное () — село, входит в Межиричский сельский совет Острожского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 84 человека. Почтовый индекс — 35808. Телефонный код — 3654. Код КОАТУУ — 5624284202.

Местный совет 
35808, Ровненская обл., Острожский р-н, с. Межирич, ул. Выгон, 1.

Ссылки 
 Прикордонное на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Острожского района